La  peut désigner :
 
 
 
 
  de chars de combat
  de chasseurs alpins
  d'infanterie (France)
  de tirailleurs algériens
  de tirailleurs sénégalais
  de transmissions